Gaspar est un nom propre qui peut désigner :

Nom ou patronyme
Gaspar est un prénom masculin, variante de Gaspard.

Gaspar peut être aussi un patronyme.

Saints et bienheureux chrétiens
 Gaspard Stanggassinger († 1899), bienheureux rédemptoriste ; fêté le 26 septembre.
 Gaspard de Bono, († 1604), bienheureux.

Personnalités portant ce prénom
Gaspar Camps
Gaspar Cassadó
Gaspar Noé
Gaspar Sanz
Gaspar de Lemos

Personnalité portant ce patronyme

Charles Gaspar (1871-1950), photographe pictorialiste belge ; 
Jean Gaspar (1861-1931), sculpteur animalier belge ; 
Jordy Gaspar (1997-), footballeur français ; 
José da Natividade Gaspar (1904-19?), traducteur et auteur portugais de roman policier ; 
Lorand Gaspar (1925-2019), poète, médecin, historien, photographe et traducteur français d’origine hongroise.
 Odirlei De Souza Gaspar, dit Gaspar (1981-), footballeur brésilien.

Toponyme
 Gaspar, ville brésilienne de l'État de Santa Catarina.
 Gaspar, une localité cubaine de la province de Ciego de Ávila
 Gaspar, localité de Sao Tomé-et-Principe.

Références

...

Voir aussi